Molekulska formula -{C6H6O2S}- se može odnositi na:

 3-Tiofen sirćetna kiselina
 Fenilsulfinska kiselina